Лазарь Роднянский:
 Роднянский, Лазарь Львович (1921—1991) — советский хирург (ортопед и травматолог), доктор медицинских наук, профессор.
 Роднянский, Лазарь Маркович (1915—1971) — советский авиаконструктор, племянник З. Б. Роднянского.